Голландська футбольна Ередивізі 2015—2016  — 60-ий чемпіонат Нідерландів з футболу, що стартував 7 серпня 2015 та фінішував 8 травня 2016. Чемпіоном в 23 раз став ПСВ Ейндговен.

Команди учасники

Турнірна таблиця 

 

 
 

 
 

 

Примітки: 
1. Клуб Феєнорд візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2016—2017 як переможець Кубку Нідерландів з футболу 2015—2016
2. З клубу Твенте знято 3 очки за порушення фінансових стандартів, встановлених Нідерландською футбольною асоціацією.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Бомбардири

Хет-трики 

Примітки
4 Гравець забив чотири м'ячі

Плей-оф Ліги Європи

Півфінали

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/15 травня 2016

|}

Фінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/22 травня 2016

|}

Плей-оф за право грати в Ередивізі 2016-17

Перший раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/6 травня 2016

|}

Другий раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/16 травня 2016

|}

Третій раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/22 травня 2016

|}

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ередивізі на soccerway 

Чемпіонат Нідерландів з футболу
Нідерланди
Нідерланди
2015 у нідерландському спорті
2016 у нідерландському спорті